

Patronyme 

 Charles Whitman (1941-1966), meurtrier célèbre ;
 Charles Otis Whitman (1842-1910), zoologiste américain ;
  ;
 Ernest Whitman (1893-1954), acteur américain ;
 Gayne Whitman (1890-1958), un acteur américain ;
 Mae Whitman (née en 1988), actrice américaine ;
 Malcolm Whitman (1877-1932), joueur de tennis américain ;
 Meg Whitman (née en 1956), présidente-directrice-générale d'eBay ;
 Slim Whitman (1924-2013), de son vrai nom Ottis Dewey Whitman Jr., chanteur de country américain ;
 Stuart Whitman (1928-2020), acteur américain ;
 Walt Whitman (1819-1892), poète et humaniste américain ;
 Walt Whitman Rostow (1916-2003), économiste américain ;
  ;
 William Whitman Bailey (1843-1914), chimiste et botaniste américain.

Toponyme 

 Whitman, ville du comté de Plymouth dans le Massachusetts aux États-Unis ;
 Comté de Whitman, comté de l'État de Washington aux États-Unis.

Autres 
 Pont Walt Whitman, un pont entre Philadelphie et Gloucester City, aux États-Unis
 Whitman Publishing, une maison d'édition américaine

Homonymie de patronyme